

Geografia 
Chinatown (ossia: "città cinese") in molte grandi città del mondo al di fuori della Cina, è un quartiere in particolare dove è insediata una comunità cinese.

 Chinatown – quartiere di Amsterdam, Paesi Bassi 
 Chinatown – quartiere dell'Avana, Cuba
 Chinatown – quartiere di Bangkok, Thailandia
 Chinatown – quartiere di Boston, Stati Uniti d'America
 Chinatown – comunità non incorporata della California, Stati Uniti d'America
 Chinatown – quartiere di Houston, Stati Uniti d'America
 Chinatown – quartiere di New York, Stati Uniti d'America
 Chinatown – quartiere di Liverpool, Regno Unito
 Chinatown – quartiere di Londra, Regno Unito
 Chinatown – quartiere di Los Angeles, Stati Uniti d'America
 Chinatown – quartiere di Manchester, Regno Unito
 Chinatown – quartiere di Manhattan, New York, Stati Uniti d'America
 Chinatown – quartiere di Prato, Italia
 Chinatown – quartiere di Milano, Italia
 Chinatown – quartiere di San Francisco, Stati Uniti d'America
 Chinatown – quartiere di Singapore
 Chinatown – quartiere di Sydney, Australia
 Chinatown – quartiere di Vancouver, Canada

Musica 
 Chinatown – singolo dei Move del 1971
 Chinatown – album dei Thin Lizzy del 1980
 Chinatown – singolo di Liam Gallagher del 2017
 China Town – singolo di Caparezza del 2014

Altro 
 Chinatown – film del 1974 diretto da Roman Polański